

Шорвуд — місто, штат Міннесота
 Шорвуд — селище, штат Іллінойс
 Шорвуд — селище, штат Вісконсин